Ridgefield (Connecticut)
 Ridgefield (Nova Jersey)
 Ridgefield (Washington)
 Ridgefield Park, població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey